Александр Кун: Кун, Александр Владимирович (1846—1916) — начальник Тульского Императора Петра Великого оружейного завода, генерал от артиллерии.
 Кун, Александр Людвигович (1840—1888) — российский востоковед.
 Кун, Александр Осипович — Георгиевский кавалер; капитан; № 8308; 26 ноября 1849.